Le qualificazioni del singolare maschile dell'Abierto Mexicano Telcel 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Donald Young (ultimo turno, ritirato)
  Alejandro Falla (qualificato)
  Stéphane Robert (qualificato)
  Dominic Thiem (ultimo turno)

 Tim Smyczek (qualificato)
 David Goffin (qualificato)
 Wayne Odesnik (ultimo turno)
 Miša Zverev (primo turno)

Qualificati 

  Tim Smyczek
  Alejandro Falla

  Stéphane Robert
  David Goffin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014
ATP World Tour 2014